Shūsh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Susa (kommunhuvudort), Khuzestan, 
 Shahrestān-e Shūsh, kommun, Khuzestan, 
 Kūh-e Sūsh, berg, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar